Hella Soldner (1915-1943), résistante de la Seconde Guerre mondiale, déportée  et assassinée à Auschwitz.
 Léa Soldner (1996-), volleyeuse internationale française.
 Paul Soldner (1921-2011), céramiste américain. 
 Johann Georg von Soldner (1776-1833), physicien, mathématicien et astronome bavarois.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif